Барио Бахо има више значења:

 Барио Бахо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барио Бахо (Монхас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Бахо (Сан Педро Кахонос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику